Појам Максимилијан I може да се односи на:
 Максимилијан I Хабзбуршки, немачки краљ од 1493. и римско-немачки цар од 1508
 Максимилијан I Баварски
 Максимилијан I од Мексика, мексички цар